Ви́ктор Лукья́нов:
 Лукьянов, Виктор Алексеевич (род. 1929) — советский боксёр, тренер по боксу.
 Лукьянов, Виктор Анатольевич (род. 1948) — советский футболист.
 Лукьянов, Виктор Андреевич — советский генерал-майор
 Лукьянов, Виктор Евгеньевич (род. 1957) — российский художник-реалист.
 Лукьянов, Виктор Николаевич — оперный певец.